Naftol kan syfta på:

 1-Naftol – ett vitt, bladigt kristallinskt ämne
 2-Naftol – ett färglöst, sidenglänsande, kristallinskt ämne

Se även 
 Naftol AS-pigment – en grupp monoazo-pigment som också kallas naftolrött